Contemporary hit radio, fórmula radiofònica basada en la repetició de cançons d'èxit
 chr, codi ISO 639-3 de la llengua cherokee, llengua parlada als pels Amerindis dels Estats Units cherokees